Kirstin Holum - Amerikaanse voormalig langebaanschaatsster
 Dianne Holum - Amerikaanse voormalig langebaanschaatsster
 Bjørn Holum - Noors zanger

 Holum (Noorwegen) - voormalige gemeente in Noorwegen